Bem steht für:
 Bem (Missouri), Unincorporated Communitie im Gasconade County, Missouri, USA

Bem oder Bém ist der Nachname folgender Personen:
 Daryl J. Bem (* 1938), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Ewa Bem (* 1951), polnische Sängerin
 Jan Bém (1917–2005), tschechoslowakischer Stabhochspringer
 Józef Bem (1794–1850), polnischer General
 Pavel Bém (* 1963), tschechischer Politiker und Arzt
 Sandra Bem (1944–2014), US-amerikanische Sozialpsychologin 

BEM steht als Abkürzung für:
 Bayerisches Eisenbahnmuseum, Museum in Nördlingen
 Betriebliches Eingliederungsmanagement, Aufgabe des Arbeitgebers
 Block, Element, Modifier, Technologie zur Erstellung von Webanwendungen
 British-Empire-Medaille, eine britische Ehrenmedaille
 Bug-eyed monster, stereotype Darstellung eines Aliens in Science-Fiction-Werken
 Bundesverband eMobilität, Bundesverband eMobilität
 Baptism – Eucharist – Ministry, die Lima-Erklärung von 1982
 Besondere Erzieherische Maßnahme beim Militär, siehe Erzieherische Maßnahme
 Bewegungseinschränkende Maßnahmen, Teilbereich der Freiheitsbeschränkung
 Bordeaux école de management, heute KEDGE Business School
 Boundary Element Method, siehe Randelementmethode
 Break-Even-Menge, siehe Gewinnschwelle

bem steht als Abkürzung für:
 Bemba (Sprache), nach ISO 639

Siehe auch:
 Bem Viver, Gemeinde in Portugal
 Bem da Fé, ehemalige Gemeinde in Portugal

 SBB Bem 550, Normalspur-Elektrotriebwagen

Abkürzung